Grandvilliers kan syfta på:
 Grandvilliers, Eure
 Grandvilliers, Oise